Dunleith ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunleith (Delaware)
 Dunleith (Mississippi)

Dunleith ist der Name eines Gebäudes:
 Dunleith (Natchez, Mississippi), im NRHP unter der Nummer 72000684 gelistet